Prințul Christian se poate referi la următoarele persoane (în viațădecedate),

Oameni în viață 

 Prințul Christian al Danemarcei (n. 2005), fiul Prințului Moștenitor Frederic al Danemarcei și al Prințesei Moștenitoare Mary a Danemarcei
 Prințul Christian de Hanovra (dezambiguizare), mai multe persoane
 Prințul Christian de Schaumburg-Lippe (n. 1971), fiul Prințului Wilhelm de Schaumburg-Lippe și stră-strănepot al regelui  Frederic al VIII-lea al Danemarcei

Oameni decedați  

 Christian, Duce de Augustenborg (1798–1869), tatăl Prințului Christian de Schleswig-Holstein (soțul Prințesei Elena a Regatului Unit)
 Prințul Christian de Schleswig-Holstein (1831–1917), soțul Prințesei Elena a Regatului Unit
 Prințul Christian Victor de Schleswig-Holstein (1867–1900), fiu al celui de mai sus, nepotul favorit al reginei Victoria a Regatului Unit
 Prințul Christian de Hanovra și Cumberland (1885–1901), nepot al regelui George al V-lea de Hanovra, stră-strănepot al regelui George al III-lea al Regatului Unit
 Prințul Christian de Schaumburg-Lippe (1898–1974), fiul Prințesei Louise a Danemarcei, sora mai mică a regelui Christian al X-lea al Danemarcei
 Prințul Christian Oscar de Hanovra (1919–1981), fiul lui Ernest Augustus, Duce de Brunswick și al Prințesei Victoria Louise a Prusiei
 Christian August, Prinț de Anhalt-Zerbst (1690–1747), tatăl Țarinei Ecaterina a II-a a Rusiei
 Christian August de Holstein-Gottorp, Prinț de Eutin (1673–1726), Duce de Schleswig-Holstein și Prinț al Sfântului Imperiu Roman

Alte articole de citit 

 Christian
 Cristian
 Cristiana
 Cristina

Dezambiguizare
Christian